Orchestia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1814. Orchestia ingår i familjen tångloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tångloppor
Orchestia